Плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ 2021 года начнётся 24 июля 2021 года четвертьфиналами и завершится 1 августа 2021 года финалом на стадионе  в Парадайс.

Формат

Сетка 
Время всех матчей указано по Североамериканскому восточному времени (UTC-4). Если место проведения находится в другом часовом поясе, также указывается местное время.

Четвертьфиналы

Катар — Сальвадор

Мексика — Гондурас

Коста-Рика — Канада

США — Ямайка

Полуфиналы

Катар — США

Мексика — Канада

Финал

США — Мексика

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Плей-офф